Existen varios edificios con el nombre palacio Kinsky:
Palacio Kinský, en Praga, República Checa.
Palacio Kinsky, en Viena, Austria.